Logenhaus Hannover steht für:

 Logenhaus Lemförder Straße, Logengebäude in Hannover-Südstadt
 Willy Täger Haus, Logenhaus in Hannover-Südstadt-Bult
 Logenhaus Herrenstraße, Logenhaus in Hannover-Mitte